Сямынь:

 Сямынь — город субпровинциального значения в провинции Фуцзянь (КНР).
 Сямынь Ланьши — бывший китайский футбольный клуб, выступавший в г. Сямынь, провинция Фуцзянь.